Kerry může označovat:
geografické označení
 hrabství Kerry – irské hrabství
 Ring of Kerry – turistický okruh ve stejnojmenném hrabství

jméno
 Kerry King (* 1964) – americký metalový kytarista
 Kerry Reidová (* 1947) – australská tenistka

příjmení
 John Kerry (* 1943) – americký politik

ostatní
 Kerry blue teriér – psí plemeno

Rozcestníky - příjmení